Хаяси, Дзёдзи ():
 Хаяси, Дзёдзи (1889—1960) — японский государственный деятель, председатель.
  (род. 1962) — японский писатель-фантаст.